Liverpool FC, een Engelse voetbalclub
Leidsche Football Club, een voormalige amateurvoetbalvereniging uit Leiden die is opgegaan in FC Boshuizen